Kudzubönssläktet (Pueraria) ett släkte i familjen ärtväxter med 17 arter från tropikerna och östra Asien.

Släktet är polyfyletiskt, med olika arter relaterade till arter i Glycine (som inkluderar sojabönor), Amphicarpaea, Nogra, Teyleria, Neonotonia, Pseudovigna, Pseudeminia, Pachyrhizus (som inkluderar jicama) och andra släkten från stammen Phaseoleae.

Den mest kända är Kudzuböna (P. montana var. lobata), även kallad japansk pilrot.  Kudzubönan odlas för sina ätliga skott och förekommer även i Sverige som krukväxt.

Beskrivning
Klättrande örter eller buskar. Rötterna har ibland knölar. Bladen är trefingrade med stora, hela eller flikiga delblad. Blomställningarna kommer i bladvecken och består av utsträckta klasar eller vippor. Blommorna är blå eller purpuraktiga med klocklikt foder. Frukten är en skida med tillplattade frön.

Arter
Nedanstående fem arter är nära besläktade och namnet kudzu beskriver en eller flera av dem. De morfologiska skillnaderna mellan de fem arterna är subtila, de kan förökas med varandra och det verkar som att introducerade kudzupopulationer i USA har förfäder från mer än en av arterna.

 P. edulis Pamp.

 P. montana var. lobata ( Willd. ) Ohwi (kudzu) (av vissa behandlade som P. montana var. Lobata )
 P. montana ( Lour.) Merr.
 P. phaseoloides ( Roxb. ) Benth. 
 P. thomsonii Benth.,en synonym till P. montana var. chinensis

Andra växter som tillhör detta släkte omfattar: 
 P. bella, 
 P. mirifica, 
 P. omeiensis, Wang et Tang, 
 P. peduncularis, Grah.,
 P. tuberosa, (Roxb.ex Willd.) DC.,
 P. wallichii, (tillhör förmodligen inte i Pueraria.)

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 Svensk Kulturväxtdatabas, Pueraria
 Flora of Paksitan - Pueraria

Ärtväxter
Ku Växtindex